Такмичење у трци на 1.500 метара у мушкој конкуренцији на 11. Светском првенству у атлетици 2007. у Осаки одржанo је 25., 27. и 29. августа на стадиону Нагаји.

Титулу освојену у Хелсинкију 2005. бранио је Рашид Рамзи из Бахреинa.

Земље учеснице 
Учествовала су 41 атлетичар из 27 земаља.

  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у трци на 1.500 метара пре почетка светског првенства 25. августа 2007. године:

Најбољи резултати у 2007. години 
Десет најбржих атлетичара 2007. године на 1.500 метара, пре почетка светског првенства (25. августа 2007) заузимало је следећи пласман.

 Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +7

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 25. августа 2007. године. У квалификацијама су учествовала 41 такмичар подељени у 3 група. Пласман у полуфинале изборила су по 6 најбржа атлетичара из сваке групе (КВ) и 6 атлетичара са најбољим резултатима (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 11:25, група 2 у 11:35 и група 3 у 11:45 по локалном времену.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Позиција !! Група !! Атлетичар !! Земља !!  !! style="border-right:double" |  !! Време !! Напомена
|- style="background:#cfc;"
| 1. || 2 || style="text-align:left" | Мехди Бала || style="text-align:left" |  || 3:28,98 || style="border-right:double" | 3:31,01 || 3:38,65 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 2. || 2 || style="text-align:left" | Рашид Рамзи || style="text-align:left" |  || 3:29,14 || style="border-right:double" |  || 3:38,72 || КВ, 
|- style="background:#cfc;"
| 3. || 2 || style="text-align:left" | Мухамед Мустауи || style="text-align:left" |  || 3:32,51 || style="border-right:double" | 3:32,67 || 3:39,54 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 4. || 2 || style="text-align:left" | Шедрак Кибет Корир || style="text-align:left" |  || 3:31,18 || style="border-right:double" | 3:31,18 || 3:39,55 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 5. || 2 || style="text-align:left" | Ендру Баделеј || style="text-align:left" |  || 3:34,74 || style="border-right:double" | 3:34,74 || 3:39,60 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 6. || 2 || style="text-align:left" | Серхио Гаљардо || style="text-align:left" |  || 3:33,43 || style="border-right:double" | 3:33,43 || 3:39,92 || КВ
|- style="background:#dfd;"
| 7. || 2 || style="text-align:left" | Ник Вилис || style="text-align:left" |  || 3:32,17 || style="border-right:double" | 3:35,85 || 3:40,18 || кв
|- style="background:#cfc;"
| 8. || 1 || style="text-align:left" | Асбел Кипроп || style="text-align:left" |  || 3:35,5 || style="border-right:double" | 3:35,5 || 3:40,65 || КВ|- style="background:#cfc;"
| 9. || 1 || style="text-align:left" | Ален Веб || style="text-align:left" |  || 3:30,54 || style="border-right:double" | 3:30,54 || 3:40,73 || КВ|- style="background:#cfc;"
| 10. || 1 || style="text-align:left" | Хуан Карлос Игуеро || style="text-align:left" |  || 3:31,57 || style="border-right:double" | 3:32,18 || 3:40,93 || КВ|- style="background:#cfc;"
| 11. || 1 || style="text-align:left" | Јусеф Баба || style="text-align:left" |  || 3:32,13 || style="border-right:double" | 3:32,13 || 3:40,96 || КВ|- style="background:#cfc;"
| 12. || 1 || style="text-align:left" | Антер Зергуелаине || style="text-align:left" |  || 3:31,95 || style="border-right:double" | 3:34,32 || 3:40,97 || КВ|- style="background:#dfd;"
| 13. || 2 || style="text-align:left" | Хуан Луис Бариос || style="text-align:left" |  || 3:37,71 || style="border-right:double" | 3:37,71 || 3:41,05 || кв|- style="background:#dfd;"
| 14. || 2 || style="text-align:left" | Фумиказу Кобајаши || style="text-align:left" |  || 3:37,42 || style="border-right:double" | 3:40,76 || 3:41,19 || кв|- style="background:#cfc;"
| 15. || 3 || style="text-align:left" | Артуро Касадо || style="text-align:left" |  || 3:34,09 || style="border-right:double" | 3:34,09 || 3:41,33 || КВ|- style="background:#cfc;"
| 16. || 1 || style="text-align:left" | Кевин Саливан || style="text-align:left" |  || 3:31,71 || style="border-right:double" | 3:34,16 || 3:41,39 || КВ|- style="background:#cfc;"
| 17. || 3 || style="text-align:left" | Меконен Гебремедин || style="text-align:left" |  || 3:36,04 || style="border-right:double" | 3:36,04 || 3:41,43 || КВ|- style="background:#dfd;"
| 18. || 2 || style="text-align:left" | Сајад Моради || style="text-align:left" |  || 3:38,80 || style="border-right:double" | 3:38,80 || 3:41,49 || кв|- style="background:#dfd;"
| 19. || 1 || style="text-align:left" | Мухамед Шавин || style="text-align:left" |  || 3:38,18 || style="border-right:double" | 3:38,18 || 3:41,58 || кв|- style="background:#cfc;"
| 20. || 3 || style="text-align:left" | Бернард Лагат || style="text-align:left" |  || 3:26,34 || style="border-right:double" | 3:33,85 || 3:41,68 || КВ|- style="background:#cfc;"
| 21. || 3 || style="text-align:left" | Тарек Буканса || style="text-align:left" |  || 3:30,92 || style="border-right:double" | 3:30,92 || 3:41,71 || КВ|- style="background:#cfc;"
| 22. || 3 || style="text-align:left" | Кристијан Обрист || style="text-align:left" |  || 3:35,74 || style="border-right:double" | 3:35,75 || 3:41,74 || КВ|- style="background:#cfc;"
| 23. || 3 || style="text-align:left" | Белал Али Мансур || style="text-align:left" |  || 3:31,49 || style="border-right:double" | 3:31,49 || 3:41,87 || КВ|- style="background:#dfd;"
| 24. || 3 || style="text-align:left" | Данијел Кипчирчир Комен || style="text-align:left" |  || 3:29,02 || style="border-right:double" | 3:32,44 || 3:41,96 || кв|-
| 25. || 1 || style="text-align:left" | Иван Хешко || style="text-align:left" |  || 3:30,33 || style="border-right:double" | 3:35,03 || 3:42,08 || 
|-
| 26. || 1 || style="text-align:left" | Хавијер Каригео || style="text-align:left" |  || 3:38,62 || style="border-right:double" | 3:38,62 || 3:42,20 || 
|-
| 27. || 1 || style="text-align:left" | Mounir Yemmouni || style="text-align:left" |  || 3:32,97 || style="border-right:double" | 3:34,52 || 3:42,68 || 
|-
| 28. || 2 || style="text-align:left" | Дересе Меконен || style="text-align:left" |  || 3:36,41 || style="border-right:double" | 3:36,41 || 3:43,15 || 
|- 
| 29. || 3 || style="text-align:left" | Абдалаати Игуидер || style="text-align:left" |  || 3:32,68 || style="border-right:double" | 3:32,75 || 3:43,25 || 
|-
| 30. || 1 || style="text-align:left" | Худсон де Соуза || style="text-align:left" |  || 3:33,25 || style="border-right:double" | 3:36,32 || 3:43,37 || 
|-
| 31. || 3 || style="text-align:left" | Марк Фоунтаин || style="text-align:left" |  || 3:33,68 || style="border-right:double" | 3:37,42 || 3:43,51 || 
|-
| 32. || 2 || style="text-align:left" | Камал Боулахфане || style="text-align:left" |  || 3:32,44 || style="border-right:double" | 3:34,62 || 3:43,88 || 
|-
| 33. || 3 || style="text-align:left" | Бајрон Пиедра || style="text-align:left" |  || 3:37,88 || style="border-right:double" | 3:37,88 || 3:45,59 || 
|-
| 34. || 3 || style="text-align:left" | Гарет Хјет || style="text-align:left" |  || 3:38,63 || style="border-right:double" | 3:38,63 || 3:45,70 || 
|-
| 35. || 2 || style="text-align:left" | Леонел Манзано || style="text-align:left" |  || 3:35,29 || style="border-right:double" | 3:35,29 || 3:45,97 || 
|-
| 36. || 1 || style="text-align:left" | Ансу Сове || style="text-align:left" |  || 3:52,32 || style="border-right:double" | 3:52,32 || 3:50,77 || НР, 
|-
| 37. || 3 || style="text-align:left" | Чонси Мастер || style="text-align:left" |  || 3:52,27 || style="border-right:double" | 3:52,27 || 3:55,18 || 
|-
| 38. || 1 || style="text-align:left" | Sevak Yeghikyan || style="text-align:left" |  || 3:58,91 || style="border-right:double" | 3:58,91 ||  	4:00,61 || 
|-
| 29. || 3 || style="text-align:left" | Бунтинг Хем || style="text-align:left" |  || 4:03,87 || style="border-right:double" |  || 4:08,31 || 
|-
| 30. || 3 || style="text-align:left" | Сердар Нурмирадов || style="text-align:left" |  || 4:02,50 || style="border-right:double" | 4:02,50 || 4:10,42 || 
|-
| 41. || 2 || style="text-align:left" | Сајсана Банавонг || style="text-align:left" |  || 4:08,03 || style="border-right:double" | 4:10,13 || 4:19,80 || 
|}

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 27. августа 2007. године. У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 2 групе. У финале су се пласирали по 5 првопласирана из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв''').,,

Почетак такмичења: Група 1 у 20:40 и група 2 у 20:50 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 29. августа у 22:05 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2007. на сајту WA
 Резултати трке на 1.500 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном